Daniel Rothman – scrittore e drammaturgo tedesco
 James Rothman – biologo statunitense
 Les Rothman – ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense
 Steve Rothman – politico e avvocato statunitense